Nenännokka är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Uleåborgs ekonomiska region  och landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Nenännokka åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Vähänhaanmutka,  meter över havet,  km söder om Nenännokka. Runt Nenännokka är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Uleåborg,  km öster om Nenännokka. I omgivningarna runt Nenännokka växer huvudsakligen  

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten